Das One Love Tennis Open 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Atlanta. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 11. bis 18. September 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Atlanta